Juho Ojala (ur. 17 marca 1995 w Kuusamo) – fiński skoczek narciarski, reprezentant Kuusamon Erä-Veikot. Medalista zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2011), trzykrotny uczestnik mistrzostw świata juniorów (2012, 2013 i 2015). Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
Na międzynarodowej arenie zadebiutował 15 lutego 2011 w Libercu podczas zawodów indywidualnych zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy, w których zajął 26. lokatę. Dwa dni później w konkursie drużynowym, w którym wystartował wraz z Miiką Ylipullim, Miiką Taskinenem i Jarkko Määttą, sięgnął po srebrny medal tej imprezy.

W sierpniu 2011 w Szczyrku zadebiutował w FIS Cupie, plasując się dwukrotnie w czwartej dziesiątce. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w grudniu 2011 w Notodden, gdzie był 11. i 23. W lutym 2012 wziął udział w konkursie drużynowym mistrzostw świata juniorów, zajmując 7. pozycję.

W sierpniu 2012, w ramach letniej edycji cyklu, zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, plasując się w Kuopio na 43. miejscu. W styczniu 2013 po raz drugi w karierze wystąpił w mistrzostwach świata juniorów – w konkursie indywidualnym był 16., a w zmaganiach drużynowych 8.

W marcu 2014 zdobył pierwsze punkty Pucharu Kontynentalnego, zajmując w drugim konkursie w Falun 28. pozycję. W lutym 2015 po raz trzeci i ostatni wziął udział w mistrzostwach świata juniorów notując takie same rezultaty jak dwa lata wcześniej – w konkursie indywidualnym ponownie był 16., a w zmaganiach drużynowych 8.

Latem 2015 zadebiutował w zawodach najwyższej rangi biorąc udział w Letnim Grand Prix. W konkursie głównym po raz pierwszy wystąpił 5 września 2015 w Czajkowskim, gdzie był 30. Punkty do klasyfikacji generalnej LGP zdobył również dzień później w tym samym miejscu, plasując się na 29. lokacie.

Do rywalizacji w Pucharze Świata po raz pierwszy przystąpił w styczniu 2016 w Sapporo, dwukrotnie odpadając w kwalifikacjach. W konkursie głównym zadebiutował 21 lutego 2016 w Lahti, gdzie zajął 44. miejsce. Dzień później w Kuopio wystąpił w konkursie drużynowym, plasując się z fińską reprezentacją na 8. pozycji. W kolejnych sezonach jeszcze trzykrotnie startował w kwalifikacjach do konkursów Pucharu Świata rozgrywanych w Finlandii, jednak ani razu nie awansował do konkursu głównego.

W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS po raz ostatni wystąpił w grudniu 2019, po czym zakończył karierę.

W 2018 zdobył brązowe medale mistrzostw kraju w konkursach indywidualnych na skoczni normalnej i dużej. W swojej karierze stawał również na podium konkursów drużynowych, największy sukces odnosząc w 2012, gdy z klubem z Kuusamo został letnim mistrzem Finlandii na skoczni normalnej.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Ojali na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Ojali na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Kuusamo
Urodzeni w 1995